Ophiothela ohadra är en ormstjärneart. Ophiothela ohadra ingår i släktet Ophiothela och familjen Ophiothrichidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ormstjärnor
ohadra